

Patronyme 

 Andrea Bordeaux (née en 1987), actrice et mannequin américains ;
 Raymond Bordeaux (1821-1877), jurisconsulte, archéologue et bibliophile français ;
 Paul-Émile Bordeaux (1866-1951), général de brigade de l'armée française ;
 Henry Bordeaux (1870-1963), avocat, romancier et essayiste français.

Toponyme 

 Bordeaux, commune de Gironde, en France ;
 Bordeaux-en-Gâtinais, commune du Loiret, en France ;
 Bordeaux-Saint-Clair, commune de Seine-Maritime, en France ;
 Bordeaux, lieu-dit de Villevaudé, commune de Seine-et-Marne, en France ;
 Bordeaux, village du Nebraska, États-Unis ;
 Bordeaux, village du Wyoming, États-Unis ;
 Bordeaux, ancienne ville de l’île de Montréal (Canada) ;
 la prison de Bordeaux, située à Montréal (Canada) ;
 Nouveau-Bordeaux, quartier de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville à Montréal ;
 Saint-Joseph de Bordeaux, ancien village (1898) du nord de l’île de Montréal ;
 Bordeaux Harbour, un port sur l'ile anglo-normande de Guernesey ;
 Bordeaux, Gauteng, une banlieue de Johannesbourg en Afrique du Sud ;
 Les Bordeaux de Saint-Clair, hameau de Château-sur-Epte dans l'Eure.

Autres 
 Bordeaux, peut désigner des vignobles de la région de Bordeaux et les vins (les bordeaux) qui y sont produits.
 Le bordeaux est une couleur.
 Le Ville de Bordeaux est un navire roulier.
 InCité Bordeaux, la société d'économie mixte (SEM) de la mairie de Bordeaux.

Voir aussi 
 Bourdeaux

Liens externes 
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme normand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France